Termin Cnx1 ima više značenja.

 Molibdopterin adenililtransferaza, enzim
 Molibdopterin molibdotransferaza, enzim